«Adiós» puede referirse a:

Toponimia 
 Adiós, municipio situado en la Comunidad Foral de Navarra, España.

Cine y prensa 
 Adiós (The Lash) (1930), película - dirigida por Frank Lloyd.
 Adiós (2013), película - dirigida por José Luis Baxonas.
 Adiós (2019), película - dirigida por Paco Cabezas.
 Adiós (n/d), revista.

Música 
 Adiós (1957), tango compuesto por Mariano Mores y escrito por Alberto Laureano Martínez.
 Adiós (2003), canción del grupo español La Oreja de Van Gogh de su tercer álbum de estudio Lo que te conté mientras te hacías la dormida.
 Adiós (2006), canción del músico argentino Gustavo Cerati del álbum Ahí Vamos.
 Adiós (2008), canción de la banda mexicana Allison del álbum Memorama.
 Adiós (2014), canción del músico puertorriqueño Ricky Martin.
 Adiós (Yo te Quiero) (2016), canción de la banda uruguaya de cumbia pop Rombai.
 Adios, (2021) canción del cantante colombiano Sebastián Yatra.

Referencias 
Adios =A dios

Enlaces externos